Михал Ержабек (; 10 сентября 1993, Прага, Чехия) — чешский футболист, защитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе клуба «Дукла» Прага.

В 2020 году подписал контракт с клубом «Яблонец».

В начале 2021 года перешёл в казахстанский клуб «Актобе».

Клубная статистика 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Актобе»